Melquiond ist der Familienname von:

 Benjamin Melquiond (* 1975), französischer Skirennläufer
 Jules Melquiond (* 1941), französischer Skirennläufer